Sainte Alice peut désigner plusieurs saintes chrétiennes :
 Sainte Alice , La reine chef d'état, connue également sous le nom Sainte Adélaïde. Reine d'Italie puis d'Allemagne ; fêtée le 16 décembre.
 Alice de Schaerbeek, ou Adélaïde, Aleyde ou Alix (° vers 1225 - +1250), moniale cistercienne, lépreuse et mystique ; fêtée localement le 11 juin. 
 Alice Kotowska († 1939), martyre par le régime nazi lors des massacres de Piaśnica, près de la ville de Wejherowo en Pologne ; fêtée le 11 novembre. 
 Alice de Werd, dite « Alice de Forbach », fille de Theodorich von Werd (Thierri de Woerth en Alsace), comte de Rixingen (Réchicourt-le-Château en Lorraine). Elle n'a jamais été officiellement canonisée mais avait réputation d'être  sainte. Elle repose en la chapelle Sainte-Croix de Forbach (Moselle) en place de l'oratoire qu'elle construisit.

Références